Fernando de Saboya-Génova (21 de abril de 1884 - 24 de junio de 1963), fue un príncipe y militar italiano, III duque de Génova.

Biografía 
Nació en Turín como el hijo mayor del príncipe Tomás de Saboya, II duque de Génova, y la princesa María Isabel de Baviera. Su padre descendía de una rama menor de la Casa de Saboya, nieto del último rey de Cerdeña y sobrino del primer rey de Italia.

El 22 de septiembre de 1904 se le concedió el título de príncipe de Urdino.

Durante la Primera Guerra Mundial, el príncipe de Urdino sirvió en la Marina Real Italiana como capitán de un destructor naval. Posteriormente, conseguiriía el rango de almirante y llegó a ser comandante del Adriático sur.

En 1917, fue designado líder de la Comisión de Guerra Italiana en Estados Unidos y como tal discutió acuerdos financieros y comerciales, además de un aumento de cooperación bilateral para la guerra.

En 1930, representó a su primo el rey Víctor Manuel III en la coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía. Al año siguiente, falleció su padre y él lo sucedió como III duque de Génova.

Matrimonio 
En 1938 se casó con la condesa María Luisa de Alliaga-Gandolfi. No tuvieron hijos.

Falleció en Bordighera en 1966, diecisiete años después de abolida la monarquía italiana. El ducado fue heredado por su hermano Filiberto.

Referencias

Enlaces externos

Antepasados 

Nacidos en Turín
Duques de Génova (casa de Saboya)
Sepultados en la Basílica de Superga
Fallecidos en Bordighera